Красно (), Шёнфельд () — город на западе Чешской Республики, в районе Соколов Карловарского края.

История 
Первые письменные упоминания поселения относятся к 1330 году.

География 
Расположен примерно в 5 км к юго-западу от города Горни-Славков.

Достопримечательности 
Из достопримечательностей можно отметить местный музей горного дела, ратушу, рудник, чумной столб, искусственный канал XVI столетия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 
 Музей горного дела 

Города Карловарского края